

Musique 
 La new wave est un genre musical apparu à la fin des années 1970, avec la vogue des synthétiseurs.
 La new wave yougoslave est une des scènes de la musique new wave de l'époque.
 La , souvent abrégé en NWOBHM, désigne l'apparition de nombreux groupes britanniques de heavy metal au début des années 1980.
 La  (NWOAHM), par analogie avec la précédente.

Albums 
 New Wave est un album de The Auteurs (1993).
 The New Wave est un maxi de Daft Punk (1994).
 New Wave est un album d'Against Me! (2007).

Littérature 
 La new wave est un mouvement de science-fiction plus littéraire que scientifique né au Royaume-Uni au cours des années 1960-70.

Cinéma et télévision 
 New Wave Hookers est un film pornographique américain de Gregory Dark (1985).
 New Wave est un téléfilm français de Gaël Morel (2008).

Voir aussi